Anton Forsberg (1992-), un joueur professionnel de hockey sur glace suédois
 Bengt Forsberg (né en 1952), pianiste suédois.
 Emelie Forsberg (1986-), sportive suédoise.
 Eric Forsberg (1959-) acteur américain.
 Filip Forsberg (1994-) joueur de hockey sur glace suédois.
 Kent Forsberg (1947-) entraîneur de hockey sur glace suédois.
 Kristian Forsberg (1986-) joueur de hockey sur glace norvégien.
 Magdalena Forsberg (1967-) biathlète suédoise.
 Marcus Forsberg (1981-) joueur de hockey sur glace suédois.
 Michael Forsberg () photographe américain.
 Nils Forsberg (1842-1934), peintre suédois ayant vécu à Paris.
 Peter Forsberg (1973-) joueur de hockey sur glace suédois.